

Carriera 
Con il  ha disputato due edizioni dei Campionati africani (2015, 2017).

Palmarès 
McDonald's All-American Game (2012)

Collegamenti esterni